Estrée ou Estrées (prononcé  ou ) est un toponyme assez fréquent, caractéristique des pays de langue d'oïl en France. C'est un terme d'ancien français pour désigner une route pavée (du latin (via) strata) par rapport à la simple route (du latin (via) rupta).

Toponymes

Toponymes simples 
 Estrées, commune française de l'Aisne.
 Estrées, commune française du Nord.
 Estrée, commune française du Pas-de-Calais.
 Estrée, ancienne route menant de Saint-Denis à Paris.
 Estrées, lieu-dit de Molinet, Allier.

Toponymes composés 
 Estrées-Deniécourt, commune française de la Somme.
 Estrées-en-Chaussée, commune associée de la Somme
 Estrées-la-Campagne, commune française du Calvados.
 Estrées-lès-Crécy, commune française de la Somme.
 Estrées-Mons, commune française de la Somme.
 Estrées-Saint-Denis, commune française de l'Oise.
 Estrées-sur-Noye, commune française de la Somme.
 Estrée-Blanche, commune française du Pas-de-Calais.
 Estrée-Cauchy, commune française du Pas-de-Calais, berceau de la famille d'Estrées évoquée ci-dessous.
 Estrée-Wamin, commune française du Pas-de-Calais.
 Froidestrées, commune française de Picardie (ancienne région administrative).
 Mesnil-sur-l'Estrée, commune française de Haute-Normandie.
 Notre-Dame-d'Estrées, commune française de Basse-Normandie.
 Allée Gabrielle-d'Estrées à Paris.

Autres 
 Église Saint-Denis-de-l'Estrée, construite à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, sur l'emplacement du prieuré d'Estrées.

Patronymes

Maison d'Estrées 
Pour visualiser l'ensemble de la famille et la situation des personnes ci dessous les unes par rapport aux autres, voir Famille d'Estrées.
 Jean Ier d'Estrées (1486-1571), comte d'Orbec, grand maître de l'artillerie de France.
 Antoine d'Estrées (vers 1529-1609), marquis de Cœuvres, grand maître de l'artillerie de France.
 François-Annibal d'Estrées (vers 1573-1670), duc d'Estrées, maréchal de France.
 César d'Estrées, cardinal (1628-1714).
 Gabrielle d'Estrées, maîtresse du roi Henri IV (1573-1599).
 Angélique d'Estrées (vers 1570-1634), religieuse.
 Jean II d'Estrées (1624-1707) qui donna son nom au Fort d'Estrées sur l'île de Gorée au Sénégal.
 Victor Marie d'Estrées (1660-1737), duc d'Estrées, maréchal de France.
 Louis Charles César Le Tellier (1695-1771), dit le maréchal d'Estrées.

Autres 

 Jean d'Estrées homme politique et académicien français.

Titre 
  : titre porté par quatre maréchaux de France de la Maison d'Estrées.

Navires 
 D'Estrées, un croiseur de la Marine nationale française nommé ainsi en l'honneur de Victor Marie d'Estrées.

Voir aussi 
 Strée.
 , Estrade.

Homonymie de toponyme